Lindication géographique protégée de la République populaire de Chine (IGPRPC), est le système chinois d'Indication géographique protégée, équivalent à l'IGP européenne. Depuis sa création en 1999 jusqu'au , 222 produits ont été labellisés « IGPRPC ».

Liens externes 
  General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China
  National Protected Geographic Indication Network

Label de qualité en Chine
Géographie de la Chine
Gastronomie chinoise